Witchboard (deutsch Hexenbrett) ist:
 eine andere Bezeichnung für das Ouija
 der Originaltitel von Witchboard – Die Hexenfalle, US-amerikanischer Horrorfilm (1986)